BiH:
 Hadrovići (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Hadrovići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad